Jean-Claude Rivest (L'Assomption,  - ) est un avocat et un homme politique québécois
Jean-François Rivest est un violoniste et un chef d'orchestre québécois. 
Léo Rivest (né le , mort le ) est un humoriste québécois.
Ronald Rivest, (né en 1947, à New York, États-Unis) est un cryptologue américain.